Треданье́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плентель. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22346.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 75 км западнее Ренна, в 21 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 944 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 587 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 461 были экономически активными, 126 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 461 активных работали 444 человека (239 мужчин и 205 женщин), безработных было 17 (4 мужчины и 13 женщин). Среди 126 неактивных 58 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра и крест (XVI). Исторический памятник с 1925 года
 Часовня Нотр-Дам

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор